Romanée steht für:
 Romanée, Fluss in Frankreich, Region Burgund, Nebenfluss des Cousin
 La Romanée, Weinlage an der Côte-d’Or im französischen Burgund
 Domaine de la Romanée-Conti, berühmtes Weingut im Burgund
 Romanée-Conti, Weinlage an der Côte-d’Or im französischen Burgund
 Romanée-Saint-Vivant, Weinlage an der Côte-d’Or im französischen Burgund
 Vosne-Romanée, französische Gemeinde und Weinbauort im Département Côte-d’Or